Терешино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Богдановского сельского поселения. Население — 3 жителя (2007 год).

География 
Расположена в северной части области в 36 км к северо-западу от Холм-Жирковского, в месте впадения реки Стрелка в Кокошь (бассейн Днепра). В 1,7 км к северо-северо-западу от деревни в Кокошь впадает река Шесиватка.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Население

Транспорт 
Юго-восточнее деревни проходят: автодорога  Смоленск — Нелидово — в 16 км, железнодорожная станция Канютино на линии Дурово — Владимирский Тупик — в 22 км.

Известные уроженцы, жители 
 Владислав Антонович Ковалёв (28 июня 1922, д. Терешино, Смоленская губерния — 22 августа 1991, Москва) — советский литературовед и педагог, доктор филологических наук, профессор.

Примечания 

Населённые пункты Холм-Жирковского района